Hofau ist der Name folgender Orte:
 in Deutschland:
 Hofau (Mitterskirchen), Ortsteil von Mitterskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Niederbayern
 Hofau (Stephanskirchen), Ortsteil von Stephanskirchen, Landkreis Rosenheim, Oberbayern
 in Österreich:
 Hofau (Gemeinde Oberwang), Dorf in Oberösterreich